Chinese opstand in Manilla (1603)
 Chinese opstand in Manilla (1639)
 Chinese opstand in Manilla (1662)
 Chinese opstand in Manilla (1686)
 Chinese opstand in Manilla (1702)